«El Calvario» puede referirse a: barrio del Municipio Chambas, Cuba.

Toponimia 
 Cerro El Calvario, en medio de la ciudad de Copacabana, Bolivia, a orillas del Lago Titicaca; 
 El Calvario, municipio del Departamento de Meta, Colombia;
 El Calvario, parque en Caracas, Venezuela;
 El Calvario, localidad de Guárico, Venezuela;
 El Calvario, barrio de Torremolinos, España;
 El Calvario, barrio de San Roque, Cádiz, España.